Carlos Correia pode designar:
Carlos Manuel Pires Correia (1947) - escritor e professor universitário português
Carlos Correia de Toledo e Melo (1731-1803) - pároco que participou ativamente da Inconfidência Mineira
Carlos Corrêa Gago (1934) - político português
Carlos Correia - político da Guiné-Bissau, primeiro-ministro em várias ocasiões
Carlos Correia - político brasileiro, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro

Ver também

Desambiguações de antropônimos